Mont-Dore ou Le Mont-Dore est un toponyme ou dérivé de toponyme qui peut désigner :

 Mont-Dore (Puy-de-Dôme), commune française du département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 la station de ski du Mont-Dore, située dans la commune précédente ;
 Mont-Dore (eau en bouteille), la marque d'eau vendue en bouteille, commercialisée depuis 1989 par la société Sources du Mont-Dore en Auvergne (SMDA).
 Le Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), commune de l'aire coutumière Djubéa-Kaponé, dans la province Sud de la collectivité spéciale ultramarine sui generis de Nouvelle-Calédonie.

Voir aussi 
 
 le massif des Monts Dore dans le Massif central
 Dore-l'Église, commune du Puy-de-Dôme